Céline Catalaa est une animatrice de télévision française qui est surtout connue pour avoir présenté la deuxième saison de Mon incroyable fiancé en 2009 sur TF1.

Auparavant, elle était présentatrice du 19/20 de France 3 Bourgogne-Franche Comté, et était également animatrice pour des chaines telles que CinéCinéma, Disney Channel ou encore BFM TV.

Elle travaille sur certains programmes en tant que voix off.

Notes et références 

Animatrice française de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)